Osoby o tym nazwisku:
 Blythe Danner – amerykańska aktorka 
 Christian Danner – niemiecki kierowca wyścigowy
 Dietmar Danner – niemiecki piłkarz
 Pat Danner – amerykańska polityczka